Das pazifische Außengebiet der Vereinigten Staaten Guam wird in 19 Gemeinden (englisch: Villages) gegliedert:

Liste

Weblinks 
 www.guampdn.com

Einzelnachweise 

Politik (Guam)
Geographie (Guam)